Милорадович Андрій Степанович (* 1726 — 13 червня 1796) — український і російський військовий та державний діяч;
 Милорадович Василь Петрович (* 13 січня 1846 — † осінь 1911) — український фольклорист, етнограф, історик, поет і перекладач.
 Милорадович Гаврило Ілліч (* ? — † 1730) — гадяцький полковник (1727–1729). Був усунений від полковництва гетьманом Данилом Апостолом за численні зловживання;
 Милорадович Георгій Петрович (1756—1828) — генеральний суддя, таврійський цивільний губернатор.
 Милорадович Григорій Олександрович (* 6 жовтня 1839 — † 26 вересня 1905) — український історик, генерал-лейтенант, граф.
 Милорадович Єлизавета Іванівна — українська громадська діячка і меценатка, тітка гетьмана П. Скоропадського.
 Милорадович Леонід Олександрович (1841–1908) — російський державний діяч, дипломат, публіцист, подільський губернатор.
 Милорадович Марія Михайлівна (справжн. прізв. — Костянтинович; 1846 — бл. 1900) — оперна співачка (сопрано) і педагог родом з Чернігівщини.
 Милорадович Михайло Андрійович (* 1 (12 жовтня) 1771 — † 15 (27 грудня) 1825) — російський військовий діяч, генерал, граф (з 1813 року);
 Милорадович Михайло Ілліч (* ? — † 14 (25 вересня 1726) — полковник гадяцький (1715–1726). В 1723 році підписав Коломацькі петиції 1723 до російського уряду;
 Милорадович Олександр Степанович (після 1753—1757, Москва) — військовий рос. армії
 Милорадович Семен Іванович — полковник Гадяцький (1778);
 Милорадович Олександра Григорівна (бл. 1830 — після 1890) — українська співачка (драматичне сопрано).
 Милорадович Петро Михайлович (1857—1930) — актор, антрепренер і театральний діяч (Театр Бергоньє), українофіл, прихильник Молодого театру Леся Курбаса, як актор виступав у Державному драматичному театрі ім. Т. Шевченка;
 Милорадович Петро Степанович (* близько 1723 — † 7 (18 січня) 1799) — останній чернігівський полковник (1762–1781 або 1783).

Див. також 
 Милорадовичі

Українські прізвища